14. længdegrad kan henvise til:

 14. vestlige længdekreds
 14. østlige længdekreds